Il singolare del torneo di tennis European Community Championship 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Magnus Larsson 7-6(5), 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (campione)
 Michael Stich (primo turno)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 Richard Krajicek (primo turno)

 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Patrick Rafter (quarti di finale)
 Magnus Larsson (finale)
 Jaime Yzaga (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

European Community Championship 1994
ATP Tour 1994